Guadalupe tem uma população de 403,977 habitantes (2012).

População
De acordo com o INSEE, Guadalupe tem uma população estimada em 403,977 em 1 de Janeiro de 2012; Expectativa de vida no nascimento é de 77.0 anos para indivíduos do sexo masculino, e de 83.5 anos para indivíduos do sexo feminino. (números de 2011).

Idiomas
Francês é a língua oficial, ensinada no sistema escolar.O Francês Crioulo antilhanoé falado por grande parte da população, entendida por quase todos, e ensinada em algumas escolas. Um documento de 2007 emitido pela Organização Internacional da Francofonia estimou a população em ser 80.2% "francófona" e 14.9% "parcialmente francófona".

Estatísticas vitais

As estatísticas vitais seguintes incluem São Martinho and São Bartolomeu.

 Excetuando data de São Bartolomeu e São Martinho

Estrutura de População 

Estrutura da População (01.01.2010) (Estimativas Provisórias) (Excetuando data de São Bartolomeu e São Martinho) :

References

Guadalupe